Bnin – dawne miasto; obecnie w granicach administracyjnych Kórnika
 Bnin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Bnin – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Bnin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo